Melgar steht für:

 Melgar (Kolumbien), Gemeinde im kolumbianischen Departamento Tolima
 Melgar de Fernamental, ein Dorf in der spanischen Provinz Burgos
 FBC Melgar, peruanischer Fußballverein aus Arequipa
 Provinz Melgar: Provinz in Peru

Melgar ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilia Costa Melgar (* 1992), chilenische Tennisspielerin
 Fernand Melgar (* 1961), Schweizer Filmemacher
 Gerardo Melgar Viciosa (* 1948), spanischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Real
 Haroldo Rodas Melgar (1946–2020), guatemaltekischer Politiker, Diplomat und Wirtschaftswissenschaftler
 Joseph Melgar (* 1993), peruanischer Hammerwerfer
 Juan Alberto Melgar Castro (1930–1987), honduranischer General und Staatspräsident
 Kevin Melgar (* 1992), panamaischer Fußballspieler
 Mariano Melgar (1790–1815), peruanischer Dichter